Peijnenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Peijnenburg (1919–2000), niederländischer Verwaltungsbeamter
 Mees Peijnenburg (* 1989), niederländischer Schauspieler
 Rinus Peijnenburg (1928–1979), niederländischer Wirtschaftsmanager und Politiker